Тупико́вый переу́лок — улицы в разных городах бывшего СССР, многие из которых являются (или в прошлом являлись) тупиками, отчего и происходит название.

Белоруссия 
 Тупиковый переулок  — улица в Могилёве.

Россия 
 Тупиковый переулок — улица в Вологде;
 Тупиковый переулок — улица в Глазове; 
 Тупиковый переулок — улица в Ельце;
 Тупиковый переулок — улица в Казани (слобода Восстания);
 Тупиковый переулок — улица в Калининграде; 
 Тупиковый переулок — улица в Краснознаменске; 
 В Нижнем Новгороде:
 1-й Тупиковый переулок;
 2-й Тупиковый переулок;
 3-й Тупиковый переулок;
 Тупиковый переулок — улица в Орле; 
 В Санкт-Петербурге:
 Тупиковый переулок — улица в Красном Селе;
 Тупиковый переулок — улица в Ломоносове; 
 Тупиковый переулок — улица в Томске; 
 Тупиковый переулок — улица в Энгельсе;
 Тупиковый переулок — улица в Южно-Сахалинске.

Крым 
 Тупиковый переулок  — улица в Джанкое.

Украина 
 Тупиковый переулок — улица в Запорожье;
 В Киеве:
 Тупиковый переулок — улица в Бортничах;
 2-й Тупиковый переулок;
 3-й Тупиковый переулок;
 В Одессе:
 Тупиковый переулок;
 2-й Тупиковый переулок.